|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2015 vond plaats van 4 tot en met 10 januari 2015 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2015. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams verkoos deelname aan de Hopman Cup boven het verdedigen van haar titel in Brisbane.

Het eerste reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Servische Ana Ivanović in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven. Het was haar 34e WTA-titel, de eerste van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koedrjavtseva speelde samen met Aleksandra Panova – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen. Anastasia Rodionova had haar jongere zuster Arina aan haar zijde – ook zij bereikten de tweede ronde, maar verloren van nummer één van de plaatsingslijst.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Sania Mirza, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Garcia/Srebotnik.

Het ongeplaatste duo Martina Hingis / Sabine Lisicki won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Caroline Garcia en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast 39 dubbelspeltitels met andere partners; Lisicki twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Karolína Plíšková uit Tsjechië. Zij bereikten de halve finale, waar zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  

Brisbane 2015
Brisbane